Villarino hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España
 Villarino del Sil, localidad del municipio de Palacios del Sil, provincia de León.
 Villarino (Truchas), localidad del municipio de Truchas, provincia de León.
 Villarino del Río, lugar de la parroquia de Collada, concejo de Tineo, Asturias.
 Ahigal de Villarino, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Villarino de los Aires, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Villarino de Manzanas, localidad del municipio de Figueruela de Arriba, provincia de Zamora.
 Villarino de Cebal, localidad del municipio de San Vitero, provincia de Zamora.
 Villarino Tras la Sierra, localidad del municipio de Trabazos, provincia de Zamora.
 Villarino de Sanabria, localidad del municipio de Trefacio, provincia de Zamora.
 Villarino de Conso, municipio de la provincia de Orense.
 Estación de Villarino de Conso-La Capilla, en la localidad de Venta da Capela, parroquia de Pentes, municipio de Villarino de Conso, provincia de Orense.

En Argentina 
 Partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires.
 Lago Villarino, en el departamento Lácar, provincia del Neuquén.
 Parque Villarino, en el ejido de Zavalla, provincia de Santa Fe.

Personas 

 Basilio Villarino (1741-1785), explorador español en Sudamérica.

Objetos 
Vapor Villarino, buque de vapor de la armada argentina de finales del siglo XIX.